Giuliano Groppi
James Groppi – attivista statunitense
Laurent Groppi – pilota francese
Monte Groppi – rilevo dell'Appennino Ligure